We Don't Talk Anymore (Charlie Puth), een single uit 2016 van de Amerikaanse zanger Charlie Puth in samenwerking met de Amerikaanse zangeres Selena Gomez
 We Don't Talk Anymore (Cliff Richard), een single uit 1979 van de Britse zanger Cliff Richard